Le Motor City Open 2005 est l'édition 2005 du tournoi de squash Motor City Open qui se déroule au Birmingham Athletic Club à Détroit du 25 au .

Le tournoi comprend 16 joueurs dont 4 joueurs qualifiés et une wild-card Michael Joint.

Jonathon Power l'emporte en finale face à John White.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Motor City Open

Liens externes 

2005
Sport aux États-Unis en octobre 2005
Squash en 2005